El término guía puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Botánica 

 a guía, el nombre común de la planta Geranium seemannii;
 a una planta de guía, planta con tallos elongados y delgados que nunca se sostienen por sí mismos;
 a las guías, es decir, los tallos tiernos de algunas plantas consumidos en Mesoamérica;
 a las guía de néctar, los patrones visuales encontrados en ciertas flores para facilitar la polinización;

Estructura 
Estructura que sirve de orientación o guía.
a las guías de néctar, patrones visuales de determinadas especies de plantas con flores;
en electromagnetismo y telecomunicaciones, a una guía de onda, cualquier estructura física que guía ondas electromagnéticas;
a una guía de onda ranurada, guía de onda que se emplea como antena para aplicaciones de radar en frecuencias de microondas;

Género literario 
La guía como un género literario: un tratado en el que se dan directrices o consejos sobre determinadas materias:

a una guía turística, guía para viajeros;
a una Guía Michelin, prestigiosa guía de restaurantes;
a una Guía Ubuntu, guía documentada para Ubuntu libre y basada en un sistema wiki;
a una Guía de perplejos, obra filosófica por una de las autoridades judías más importantes, Maimónides;
a una Guía de estudio de los modos de marchas y paradas, una metodología para prever todos los estados de un automatismo;
a la Guía Roji, compañía de producción de planos y guías de la República Mexicana;

Geografía 
a Guía de Isora, un municipio canario perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife;
a Santa María de Guía de Gran Canaria, término popular para referirse a la ciudad y municipio español de Gran Canaria;
a La Guía, uno de los 10 barrios en que se divide la parroquia de Somió, en el municipio de Gijón (Asturias, España);
a Angostura Guía, el canal patagónico principal, longitudinal, de la Patagonia chilena;

Lista 
Lista de componentes de una materia que sirve de consulta.
a una guía telefónica, lista de números telefónicos de una localidad;
a una guía de usuario, un documento de comunicación técnica destinado a dar asistencia a las personas que utilizan un sistema en particular;
a una guía electrónica de programas, una de las múltiples prestaciones que ofrece la televisión digital.

Náutica 

 Guía (náutica): es el aparejo o cabo sencillo con que se dirige o sostiene alguna cosa en la situación conveniente a su objeto.
 a un nudo as de guía, un nudo de origen náutico;

Persona 
Persona que ofrece consejo y ejemplo sobre una determinada materia, en particular, turística.
a un guía de turismo, un profesional que recibe, atiende y acompaña a visitantes tanto nacionales como extranjeros;
a un guía, el representante del tour operador en el establecimiento hotelero;
a un guía, un sargento o cabo que se coloca en posición para la mejor alineación de la tropa; compañías españolas afectas a los cuarteles generales;
a un guía de montaña, un montañero profesional que conduce a un individuo o un grupo por la montaña;

Otros 
a una cruz de guía, insignia que, portada por un hermano de un primo de ella;
a un perro guía, perro lazarillo o perro de asistencia, adiestrado para guiar a personas ciegas o con deficiencia visual grave;
a un número guía de un flash electrónico, una manera de valorar la intensidad de destello de un flash en fotografía;
a la Virgen de Guía, advocación mariana venerada en el municipio de Santa María de Guía.